

Населені пункти та їхні частини
 Вежховиська — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вежховиська — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Вежховиська — осада в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки